Flugball steht: 

 synonym für Volley
 für einen Begriff aus dem Tischtennnis: Flugball (Tischtennis)
 für eine Sportart im Behindertensport